Nandopsis — це невеликий рід цихлових з країн Центральної Америки.
Рід налічує 3 види риб родини цихлові.

Види 
 Nandopsis haitiensis (Tee-Van 1935)  — Гаітська цихліда
 Nandopsis ramsdeni (Fowler 1938)
 Nandopsis tetracanthus (Valenciennes 1831)  — biajaca, Кубинськая цихліда

Старі назви 
Свого часу до роду Nandopsis входили такі види:
 Nandopsis atromaculata (Regan 1912) див. 'Cichlasoma'atromaculatum Regan 1912
 Nandopsis autochthon (Günther 1862) див. Australoheros facetus (Jenyns 1842)
 Nandopsis bartoni (Bean 1892) див. Herichthys bartoni (Bean 1892)
 Nandopsis beani (Jordan 1889) див. 'Cichlasoma' beani (Jordan 1889)
 Nandopsis dovii (Günther 1864) див. Parachromis dovii (Günther 1864)
 Nandopsis faceta (Jenyns 1842) див. Australoheros facetus (Jenyns 1842)
 Nandopsis festae (Boulenger 1899) див. Cichlasoma festae (Boulenger 1899)
 Nandopsis friedrichsthalii (Heckel 1840) див. Parachromis friedrichsthalii (Heckel 1840)
 Nandopsis gephyra (Eigenmann 1922) див. Cichlasoma gephyrum Eigenmann 1922
 Nandopsis grammodes (Taylor & MIller 1980) див. Cichlasoma grammodes Taylor & Miller 1980
 Nandopsis istlana (Jordan & Snyder 1899) див. Cichlasoma istlanum (Jordan & Snyder 1899)
 Nandopsis labridens (Pellegrin 1903) див. Herichthys labridens (Pellegrin 1903)
 Nandopsis loisellei (Bussing 1989) див. Parachromis loisellei (Bussing 1989)
 Nandopsis managuensis (Günther 1867) див. Parachromis managuensis (Günther 1867)
 Nandopsis mento (Vaillant & Pellegrin 1902) див. Cichlasoma istlanum (Jordan & Snyder 1899)
 Nandopsis microlepis (Dahl 1960) див. Cichlasoma microlepis Dahl 1960
 Nandopsis octofasciata (Regan 1903) див. Rocio octofasciata (Regan 1903)
 Nandopsis ornata (Regan 1905) див. 'Cichlasoma' ornatum Regan 1905
 Nandopsis pantostictum (Taylor & Miller 1983) див. Herichthys pantostictus (Taylor & Miller 1983)
 Nandopsis salvini (Günther 1862) див. 'Cichlasoma' salvini (Günther 1862)
 Nandopsis sheljuzhkoi Meinken 1954 див. Afronandus sheljuzhkoi (Meinken 1954)
 Nandopsis steindachneri (Jordan & Snyder 1899) див. Herichthys steindachneri (Jordan & Snyder 1899)
 Nandopsis tembe (Casciotta, Gómez & Toresanni 1995) див. Australoheros tembe (Casciotta, Gómez & Toresanni 1995)
 Nandopsis urophthalmus (Günther 1862) див. 'Cichlasoma' urophthalmum (Günther 1862)
 Nandopsis vombergae (Ladiges 1938) — син. Nandopsis haitiensis (Tee-Van 1935)

Примітки

Джерела 
 FishBase (2006) Eds. Froese, R. and D. Pauly. World Wide Web electronic publication. fishbase.org  версія (07/2006).

Cichlasomatinae
Роди риб